Переддобру́дская нефтегазоно́сная о́бласть (укр. Переддобрудзька нафтогазоносна область) —— нефтегазоносная область на Украине, расположенная на территории Саратского и Татарбунарского районов (Одесская область). Входит в состав Южного нефтегазоносного региона Украины.

Месторождения 
Восточно-Саратское нефтяное месторождение
Желтоярское нефтяное месторождение

Ссылки и источники 

 Шахтёрский энциклопедический словарь, 2004 г.

  

Незавершённые статьи по геологии
Полезные ископаемые Украины
Месторождения Украины